Los mekosuquinos (Mekosuchinae) son una subfamilia de cocodrilos de Australia y de Oceanía que se ha extinguido recientemente. Aparecen por primera vez en el registro fósil en el  Eoceno en Australia, y sobrevivieron hasta el Pleistoceno en Australia, tras la llegada de los cocodrilos del género Crocodylus, que hoy en día aún pueblan el continente; los del género Mekosuchus perduraron hasta la llegada del ser humano a las islas del Pacífico, como Fiyi, Nueva Caledonia y Vanuatu. Fueron un grupo muy diverso.

Las primeras especies del Mioceno, como Harpacochampsa camfieldensis, pueden haberse parecido al falso gavial. Otro fósil de mekosuquino, actualmente incompleto, se ha encontrado en los depósitos del Mioceno de Nueva Zelanda. El género terrestre Mekosuchus, logró extenderse por las islas del Pacífico, se cree que saltando de isla en isla a través del Mar del Coral, dando el primer paso mediante la isla ahora sumergida denominada "Isla Grande de Chesterfield", y a continuación, a Nueva Caledonia que tuvo una mayor extensión en el pasado y otras.

En el Pleistoceno, Quinkana fue uno de los mayores depredadores terrestres del continente australiano.

Los mekosuquinos se extinguieron en Australia después de la llegada de los cocodrilos del género Crocodylus, hoy representado por el cocodrilo de agua salada. El grupo sobrevivió más recientemente en Vanuatu y Nueva Caledonia, hasta la llegada de los grupos humanos. Las especies más recientes de mekosuquinos sobrevivieron al Pleistoceno y fueron contemporáneas y cazadas por los grupos humanos, como el resto de la megafauna del océano Pacífico. Se presume que los pobladores humanos los condujeron a la extinción. 

La mayoría de los cocodrilos de la Australia del Cenozoico se cree que fueron una radiación endémica de mekosuquinos. A pesar de su diversidad ecológica y geográfica, muchos de estas especies de cocodrilos mekosuquinos se extinguieron en el continente australiano, no mucho después de la llegada de Crocodylus, en algún momento hacia el final del Plioceno. A finales del Pleistoceno, tras la llegada de los humanos y los dingos, todos ellos habían desaparecido.

En muchas de las islas del Pacífico Sur, sin embargo, los mekosuquinos persistieron. Algunos, como Mekosuchus de Nueva Caledonia, Mekosuchus inexpectatus, sobrevivieron en tiempos históricos. La investigación en curso en estos cocodrilos está todavía sin completar. Se lleva a cabo en colaboración con el Quinkana Pty. Ltd. (Museo del Norte de Arizona) y la Universidad de Queensland.

Filogenia
Mekosuchinae se define en cladística como un taxón basado en nodos compuesto por el último ancestro común de Kambara implexidens, Mekosuchus inexpectatus, y todos sus descendientes.

Se ha pensado tradicionalmente que Mekosuchinae debe ser incluido dentro de Crocodyloidea como miembros basales de ese grupo, aunque es una idea controvertida. Un estudio de 2018 publicado por Lee & Yates usando en forma simultánea datos morfológicos, moleculares (secuenciación de ADN), y estratigráficos (edad de los fósiles) estableció las relaciones internas dentro de Crocodilia, lo cual fue expandido en 2021 por el estudio de Hekkala et al. usando paleogenética al extraer ADN del género extinto Voay.

El cladograma a continuación  muestra los resultados de estos estudios, los cuales sitúan a Mekosuchinae por fuera de Crocodyloidea, siendo más basales que los Longirostres (el grupo combinado formado por los crocodílidos y los gaviálidos).

Referencias 

 
 

Crocodylidae
Crocodilomorfos extintos de Oceanía